Mecz testowy (ang. test match) – rodzaj oficjalnego spotkania międzypaństwowego w niektórych dyscyplinach sportowych
 mecz testowy (krykiet)
 mecz testowy (netball)
 mecz testowy (rugby league)
 mecz testowy (rugby union)